Доње Бабине могу да буду:

 Доње Бабине (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Република Србија
 Доње Бабине (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ

Види још 
 Бабине (вишезначна одредница)